RTL 2 steht für folgende Sender:

 RTL II, deutscher Fernsehsender
 RTL II (Ungarn), ungarischer Fernsehsender
 RTL 2 (Kroatien), kroatischer Fernsehsender
 RTL 2 (Frankreich), französischer Radiosender